Ф1 может означать:
 Формула-1 — высший класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами, по регламенту которого проводится чемпионат мира.
 Соревнование автомобилей в классе  в Австралии (по техтребованиям, отличавшимся от международных).
 Соревнование автомобилей в классе Формула-1 в Великобритании.
 Соревнование автомобилей в классе  в ЮАР.
 Соревнование автомобилей в классе Формула-1 в СССР (по техтребованиям, отличавшимся от международных).
 Соревнование скутеров в классе Формула-1 (водно-моторный спорт).
 Формула-1, упразднённая категория в мотогонках Формула ТТ.
 Граната Ф-1 — ручная противопехотная граната.
 Ф-1 — ядерный реактор.

См. также